Бенджамин Дэвид (Бен) Симмонс (, род. 20 июля 1996 года в Мельбурне, Австралия) — австралийский баскетболист, выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», а также за сборную Австралии. Симмонс был выбран на драфте НБА 2016 года под первым номером. Кроме австралийского также имеет американское гражданство.

Выступления за университет 
Симмонс дебютировал за ЛСЮ в чемпионате NCAA 13 ноября 2015 года в матче против Макниз Стэйт. В своей первой игре на университетском уровне Бен вышел в стартовом составе и сделал дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 13 подборов. С его помощью ЛСЮ начали сезон с результатом 3-0, однако 23 ноября проиграли Маркетту. 2 декабря Симмонс в матче против Северной Флориды набрал 43 очка и сделал 14 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 3 блок-шота, и помог «Тайгерс» прервать трёхматчевую проигрышную серию. Последний раз 43 очка в одном матче набирал Шакил О’Нил 28 декабря 1991 года. А после того, как Бен набрал 14 очков и сделал 10 подборов в матче против Кентукки, Мэджик Джонсон назвал молодого игрока лучшим универсальным игроком со времён Леброна Джеймса. 11 февраля Бен был включён в список 35 игроков претендующих на приз Нейсмита. Девять дней спустя руководство ЛСЮ убрало Симмонса из стартового состава команда в матче с Теннесси по «академическим причинам». Таким образом, он впервые в своей университетской карьере вышел на площадку со скамейки запасных.

21 марта 2016 года Симмонс объявил, что не собирается проводить оставшиеся три года в университете и планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

Профессиональная карьера

«Филадельфия Севенти Сиксерс» (с 2016) 
Бен Симмонс был выбран на драфте НБА 2016 года под общим первым номером клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс». Уже 3 июля он подписал с командой контракт новичка и в составе «Сиксерс» принял участие в Летней лиге НБА 2016 года. В первых трёх играх турнира Симмонс показал крайне низкий процент реализации бросков с игры, однако обозреватели отметили его хорошее видение площадки и способность отдавать передачи.

30 сентября 2016 года во время предсезонной подготовки Симмонс подвернул лодыжку. После обследования было установлено, что Бен получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги и, по оценкам, пропустит три-четыре месяца.

С начала сентября 2017 года Симмонс начал работать в тренировочном лагере, а также заявил о 100 % готовности к новому сезону. Несмотря на его подготовку, физические данные и видение площадки, игрок не рассматривался в качестве лучшего новичка сезона.

В официальном матче Симмонс дебютировал за «Филадельфия Севенти Сиксерс» 18 октября 2017 года в стартовой игре сезона 2017/18 против «Вашингтон Уизардс» (115—120). Игрок набрал 18 очков (7 из 15 бросков с игры), совершил 10 подборов, отдал 5 результативных передач, совершил 2 перехвата и 1 блок-шот. В своей третьей игре в НБА против «Торонто Рэпторс» Симмонс набрал 18 очков и сделал 10 подборов и 8 передач, став вторым игроком в истории НБА после Оскара Робертсона, кому удалось в одном из своих первых трёх матчей набрать не менее 10 очков, сделать не менее 10 подборов и не менее 5 передач. 23 октября в 4-й игре НБА в карьере против «Детройт Пистонс» Симмонс сделал трипл-дабл (21 очко, 12 подборов, 10 передач), став третьим игроком в истории, кому удалось сделал трипл-дабл в одной из своих 4 первых игр после Оскара Робертсона (1960) и Арта Уильямса (1967). 3 ноября сделал свой второй трипл-дабл в НБА в игре против «Индианы Пейсерс» (14 очков, 11 подборов, 11 передач).

Выступления за национальную сборную 
В июне 2013 года Симмонс принял участие в тренировочном лагере национальной сборной Австралии по баскетболу, после чего принял участие в чемпионате Океании по баскетболу 2013. В двух матчах против Новой Зеландии он в общей сложности набрал четыре очка, а его команда стала чемпионом.

В июле 2014 года Симмонс вошёл в расширенный состав сборной по подготовке к чемпионату мира по баскетболу 2014 года. Однако ему не удалось попасть в окончательный состав на турнир. В августе 2015 года Симмонс сообщил, что хотел бы представлять Австралию на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио, и что он собирается завоевать там медаль. В апреле 2016 года Симмонс заявил, что не выступит на Играх 2016 года, так как намеревается лучше подготовиться к своему дебютному сезону в НБА. В октябре 2017 года Бен сообщил, что хотел бы сыграть за Австралию на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

 
 Ben Simmons at lsusports.net
 Ben Simmons at espn.com
 Ben Simmons at basketball.net.au

Родившиеся в Мельбурне
Баскетболисты Австралии
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Выпускники Академии Монтверде